Erik Granfelt Kan avse:

 Erik Granfelt (gymnast)
 Erik Granfelt (jurist)
 Erik Granfelt (konstnär)